Александр Сергеевич Головатый (31 мая 1984, Облучье, Еврейская автономная область) — российский политик. Мэр Биробиджана (2019-2021).

Биография 
Родился 31 мая 1984 года в городе Облучье. После окончания школы поступил в Биробиджанский промышленный техникум на специальность экономиста-бухгалтера. Позднее получил дополнительное образование в Тихоокеанском государственном университете по специальности «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 2004 году, работая главным специалистом по вопросам экономики в муниципальном унитарном предприятии «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Облучье). В 2006 году устроился в локомотивное депо Облучье — «Дальневосточная железная дорога» — филиал ОАО «Российские железные дороги», Хабаровское отделение, г. Облучье.

С 2007 по 2012 год работал в администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район», где прошёл путь от главного специалиста-эксперта информационно-аналитического отдела до первого заместителя главы администрации. В 2013 году возглавил администрацию Облученского городского поселения и находился в должности вплоть до 2019 года.

5 апреля 2019 года, на внеочередном заседании городской думы Биробиджана, был избран мэром города, получив большинство голосов депутатов. За его кандидатуру отдали голоса 13 человек, его единственный оппонент Михаил Святовец получил 0 (ещё двое депутатов проголосовали против всех). 10 апреля официально вступил в должность мэра города. В декабре 2021 года досрочно ушёл в отставку с поста руководителя Биробиджана (полномочия Головатого были прекращены 30 декабря 2021 г.).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте мэрии Биробиджана 

Выпускники Тихоокеанского государственного университета
Главы Биробиджана
Члены «Единой России»